Hacienda Roldán es un barrio perteneciente al distrito Teatinos-Universidad de la ciudad andaluza de Málaga, España. Según la delimitación oficial del ayuntamiento, limita al norte con los barrios de la Colonia Santa Inés y Quinta Alegre; al este y al sur, con Las Morillas, barrio con el que también limita al oeste junto con Ciudad Santa Inés.

Transporte 
En autobús queda conectado mediante las siguientes líneas de la EMT:

Referencias 

Barrios de Málaga
Teatinos-Universidad